Název Armona může znamenat:
 obec/sídlo
 Armona (Kalifornie) – sídlo ve státě Kalifornie (USA), 6 km jihozápadně od Hanfordu
 Armona (Gravere) – část/čtvrť městečka Gravere na západním okraji provincie Turín v severozápadní Itálii
 Armona (Olhão) – část města Olhão v regionu Algarve v Portugalsku

 ostrov
 Armona (ostrov) – ostrov u města Olhão v regionu Algarve v Portugalsku

 jezero
 Armona (jezero) – jezero v okrese Ukmergė, 3 km na východ od Siesiků v Litvě (podle něj má název i zahrádkářská společnost "Armona" v Deltuvě, okres Ukmergė)

 řeka
 Armona (Šventoji) – řeka 3. řádu v Litvě, pravý přítok řeky Šventoji

Související články  
Podobné názvy:
 Armena
 Armonai
 Armonas
 Armon